Sorribes ist der Familienname folgender Personen:

 Judit Ignacio Sorribes (* 1994), spanische Schwimmerin 
 Sara Sorribes Tormo (* 1996), spanische Tennisspielerin